Surat ist der Name von Städten:

 Surat, Stadt in Indien
 Surat (Puy-de-Dôme), eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Surat (Queensland), eine Kleinstadt in Australien
 Kurzform von Surat Thani in Thailand

Surat steht außerdem für:

 Surat (Distrikt) in Indien